KLWB est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 , station de télévision du réseau Me-TV basée à Lafayette, en Louisiane ;
 , station de radio sportive (103,7 FM) basée à Carencro et diffusant sur Lafayette, en Louisiane.